Флаг Куванды́кского городского округа Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 апреля 2008 года решением Совета депутатов муниципального образования Кувандыкский район № 308/200-СД как флаг муниципального образования Кувандыкский район и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4113.

Законом Оренбургской области от 6 марта 2015 года № 3028/833-V-ОЗ, с 1 мая 2015 года все муниципальные образования Кувандыкского района преобразованы, путём их объединения, в Кувандыкский городской округ.

Флаг составлен на основании герба Кувандыкского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Решением Совета депутатов Кувандыкского городского округа от 16 декабря 2015 года № 44-I-СД, флаг муниципального образования Кувандыкский район был утверждён флагом Кувандыкского городского округа с сохранением регистрационного номера 4113 в Государственном геральдическом регистре.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба — вдоль верхнего края белую полосу сложной формы, образующую очертания горных вершин и на основной, голубой чисти изображение жёлтого коня, вступающего в белый поток».

Обоснование символики 
В основу композиции флага положена легенда о «Долине счастья»:

«В давние времена в Губерлинских горах башкирский парень Рамазан искал камни, которыми можно бы точить косы, ножи и другой инструмент скотоводов. На берегу горной речушки он оставил коня на лужайке с сочной шелковистой травой, а сам стал бродить по увалам. „Бейляу!“ (оселок) — восторженно воскликнул он, найдя целую россыпь нужных ему камней. Набрал в мешок, взвалил на плечи и пошёл к речке. Коня не было. Долго искал коня Рамазан и забрёл он в совершенно незнакомое, но благодатное место. Заросшую лесом долину рассекала речушка с прозрачной, как слеза, ключевой водой. По берегу — богатое разнотравье. Травы мягкие, сочные, густые. Только щебетанье птиц, да журчащая песня речки нарушали тишину. И как-то на душе, вроде, полегчало. А тут и конь заржал. Из тысячи лошадиных голосов узнал бы Рамазан этот голос. Радость била через край, и тогда сказал он речке — „Кувандычка“ — радостная. На её берега привёл Рамазан людей из своего племени. Согласились они с тем, что это место действительно радостное, и обосновались тут».

С тех пор жители называют свой город «Долина счастья».

Голубой цвет (лазурь) — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного света.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Примечания